Linyphantes pacificus (Banks), een spinnensoort.
 Linyphantes pacificus (Chamberlin & Ivie), een spinnensoort.